Процько Ігор Мирославович — старший солдат резерву МВС України, учасник російсько-української війни.
 Процько Петро Миколайович — український хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв України.
Прізвища